Про-Лига Тринидада и Тобаго сезона 2017 — 20-й розыгрыш чемпионата Тринидада и Тобаго по футболу, основанного в 1999 году. Турнир начался 9 июня и завершился 28 ноября 2017 года. В нём принимало участие 10 команд. «Сентрал» защищал титул чемпиона сезона 2016/17. Победителем турнира впервые с 2004 года стал клуб «Норт-Ист Старз».

Изменения с предыдущего сезона 
 Лига вернулась к формату проведения чемпионата в течение одного календарного года.
 «Норт-Ист Старз» вернулся в Лигу путём реорганизации клуба «Ма Пау Старз».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

‎Тринидад и Тобаго
Футбол на Тринидаде и Тобаго
2018 год в Тринидаде и Тобаго